Веї́-ла-Потрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 155,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веї-ла-Потрі на сайті французького Національного інституту географії
 Веї-ла-Потрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веї-ла-Потрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веї-ла-Потрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веї-ла-Потрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена